Artefacto puede referirse a:

 Artefacto, un elemento fabricado usando tecnología.
 Artefacto, error de observación producido en un proceso de medición.
 Artefacto arqueológico

Obras artísticas 
 Artefactos (1972), obra de Nicanor Parra.
 «Artefactos visuales», objetos antipoéticos del mismo autor.
 Artefacto, novela de Gregory Benford.
 «Artefacto», relato corto de Eric Frank Russell.
 Artefacto, sencillo de Gustavo Cerati.

Informática 
 Artefacto, una de las formas de resultados tangibles producidos durante el desarrollo de software.
 Artefacto, uno de los elementos de Lenguaje Unificado de Modelado (UML).